Feuertheater bezeichnet:
 Allgemein den Einsatz von Pyrotechnik bei Darbietungen, Events und im Theater
 Feuertheater (André Heller), ein von André Heller konzipiertes Event, das 1983 in Lissabon und 1984 in Berlin vor dem Reichstag stattfand